Gmina Osiek steht für folgende Gemeinden in Polen:

 Gmina Osiek (Powiat Staszowski) im Powiat Staszowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Osiek (Powiat Oświęcimski) im Powiat Oświęcimski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Osiek (Powiat Brodnicki) im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Osiek (Powiat Starogardzki) im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern
 Gmina Osiek, heute Osiek in Mochowo (Powiat Sierpecki), Gemeinde im Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien
 Gmina Osiek nad Wisłą, heute Osiek in der Gmina Obrowo, Gemeinde im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Osiek Mały im Powiat Kolski der Woiwodschaft Großpolen

Siehe auch:
 Gmina Osieck, Gemeinde im Powiat Otwocki, Woiwodschaft Masowien